Принцеза Вјера Петровић (22. фебруар 1887 — 31. октобар 1927) била је 11. дијете краља Николе I Петровића Његоша и краљице Милене Вукотић-Петровић. 

Мало података је познато у вези са њом. Зна се само да се као њена сестра, принцеза Ксенија није удавала. Зна се још да су она и Ксенија биле веома блиске, вјероватно ближе него са осталим сестрама.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1887.
Умрли 1927.
Цетињани
Вјера
Црногорске принцезе